Жакино () — французская фамилия. Известные носители:

 Жакино, Онорэ (1815—1887) — французский врач и орнитолог.
 Жакино, Пьер (1910—2002) — французский физик.
 Жакино, Шарль-Клод (1772—1848) — французский дивизионный генерал, барон.